Алексей Филиппович Чернышёв (1824, Оренбург, Российская империя — 1863, Санкт-Петербург) — русский живописец-жанрист, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в семье оренбургского мещанина. Ещё в детстве проявил способности к рисованию, сначала занимался под руководством старика-иконописца, позднее — одного из своих родственников. Начальник Оренбургского края В. А. Перовский обратил внимание на талантливого юношу и в 1841 году отправил его в Санкт-Петербург, где помог ему поступить в Императорскую Академию художеств пенсионером общества поощрения художников. В академии Чернышёв был учеником профессора M. H. Воробьёва и занимался пейзажем, но позднее основное внимание он начал уделять изображению бытовых сцен. С 1848 года развитие его дарования быстро двинулось вперёд, в этом году он получил малую серебряную медаль за картину «Вид в Финляндии», через год он награждён большой такой же медалью за «Домашнюю сцену из финляндской простонародной жизни», а ещё через год удостоен малой золотой медали за картину «Прощанье уезжающего офицера с его семейством» и, наконец, в 1851 году выпущен из академии со званием классного художника и большой золотой медалью, присужденными ему за написанную по программе картину «Отец благословляет дочь на брак в присутствии родных». Все эти произведения, а также картина «Шарманщик», находившаяся на академической выставке 1852 года (позднее она поступила в московский Публичный музей) позволяли ожидать от него в будущем замечательных произведений. мастерских. Особым успехом пользовались его изящные рисунки, в которых проявлялась его тонкая наблюдательность. Они расходились в большом числе по альбомам Высочайших особ и любителей художеств, благодаря рисункам Чернышёв получил звание придворного рисовальщика с жалованием по 600 руб. в год.

Поездка за границу 
В 1853 году Чернышёв, как выпускник академии, получивший большую золотую медаль, отправился для совершенствования своего мастерства в Италию с содержанием от правительства и поселился в Риме. Здесь проявились первые признаки, постигшей его душевной болезни. Он продолжал трудиться, но уже не с прежними усидчивостью и успехом. Причина была в начавшейся тяжёлой болезни — нервном расстройстве, сопряженном с болезнью глаз. Удручаемый ипохондрией, ослаблением зрения и ревматическими болями, он отправлялся на лечение в Вену, искал исцеления на севере Франции и в Швейцарии. Но болезнь все более разрушала его личность и уничтожала дарование. Выполненные за границей картины «Римские пифферари перед Мадонной» (поступила в московский Публичный музей), «Нападение итальянских бандитов на дилижанс», «Рыбный рынок в Бретани» и другие были заметно слабее его ранних работ. Несмотря на это, академия, до возвращения его в 1860 г. из-за границы, возвела его за них в звание академика.

Болезнь 
После того он все более и более утрачивал способность к труду и, постепенно угасал. В конце концов он был помещён в петербургское заведение Штейна для душевнобольных, где и умер в 1863 году.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники-жанристы Российской империи
Душевнобольные художники
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Ученики Алексея Венецианова